Déclin peut faire référence au :

 Déclin, du verbe décliner.
 Déclin de civilisation, ou déclin urbain pour une ville, est la décroissance démographique, économique et sociale, pouvant aller jusqu'à la décadence et la chute.
 Déclin de population, ou décroissance démographique chez l'humain, est la baisse du nombre d'individus d'une population, pouvant aller jusqu'à devenir une espèce menacée ou une espèce disparue. Voir aussi Conservation des populations animales et végétales.
 etc.
 Déclin ou déclin de bois, en québécois, planche à clins, planche posée horizontalement, longue et de faible épaisseur dont la partie supérieure est biseautée afin de permettre un léger chevauchement.